38 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 5 maja i zakończył 30 września po dwudziestu siedmiu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Jimmy Eriksson.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Formel 3 Trophy

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2012 w sportach motorowych
2012 w Niemczech
2012 w Holandii
2012 w Belgii
2012 w Austrii